VNA steht als Abkürzung für: 

 Vektorieller Netzwerkanalysator, elektronisches Messgerät, siehe Netzwerkanalysator #Vektorieller Netzwerkanalysator
 Verband Niedersächsischer Archivarinnen und Archivare, Zusammenschluss von Kommunalarchivaren
 Very-narrow-aisle, Typ von Flurfördergeräten für schmale Gänge in Regallagern, siehe Flurfördergerät #Einteilung der Flurförderzeuge
 Very Nearly Almost, Londoner Urban-Art-Magazin
 Vietnam News Agency, vietnamesische Presseagentur
 Vinkulierte Namensaktie, Sonderform der Namensaktie, siehe Namensaktie #Vinkulierte Namensaktie
 Virtuelle Netzhautanzeige, Anzeigetechnologie, die ein Rasterbild direkt auf die Netzhaut des Auges zeichnet
 Virus-neutralizing antibody, Typ von neutralisierenden Antikörpern
 Von-Neumann-Architektur, nicht-parallele Rechner-Architektur

Vnà steht für:

 Vnà, Dorf im Unterengadin, Kanton Graubünden, Schweiz

VNA